То́дор Весели́нович (; 22 октября 1930, Нови-Сад, Королевство Югославия — 17 мая 2017, Афины, Греция) — югославский футболист и тренер, играл на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории клуба «Войводина».

Карьера

Игровая 
Тодор Веселинович начал карьеру в клубе «Слога» (позже переименованном в «Войводину») из родного Нови-Сада. Там он выступал 13 лет с перерывом на военную службу, которую проходил в «Партизане», забив за белградскую команду 50 мячей в 53 матчах. За «Войводину» Веселинович провёл более 190 игр и забил больше 120 мячей, что до сих пор является рекордным показателем команды. Веселинович 4 раза становился лучшим бомбардиром первой лиги чемпионата Югославии и находится на 6 месте по общему количеству голов в первенстве страны — 145 мячей.

В 1965 году Веселинович покинул страну и уехал в Италию, где провёл сезон в «Сампдории», затем играл в Австрии за «Фёрст» и «Аустрию» из Клагенфурта и Бельгии за «Юнион». Завершил карьеру футболиста Веселинович на родине, в клубе «Пролетер» из Зренянина.

За сборную Югославии Веселинович выступал с 14 мая 1953 года (игра с Бельгией, завершившаяся со счётом 3:1) по 4 июня 1961 года (матч с Польшей). Самого большого успеха со сборной Веселинович добился в 1956 году, когда югославы на Олимпиаде 1956 дошли до финала, в котором проиграли сборной СССР 0:1, а сам Веселинович стал лучшим бомбардиром турнира с 4 мячами в 3 играх, два из которых в ворота Франции. Всего за сборную Веселинович забил 28 голов в 37 матчах, трижды делал «хет-трики» в майке национальной команды.

Тренерская 
После завершения карьеры игрока Веселинович недолго проработал в штабе «Войводины», а затем уехал в Колумбию, где тренировал клуб «Индепендьенте Санта-Фе», сделав команду чемпионом Колумбии в 1971 году, после чего возглавил сборную Колумбии. Затем Веселинович тренировал «Войводину», «Олимпиакос» и сборную Югославии, с которой вышел на чемпионат Европы в 1984 году, но в финальной части турнира сборная «провалилась», проиграв все три матча с общим счётом 2:10.

После неудачи со сборной Югославии Веселинович уехал в Турцию, работал с клубами «Газиантепспор», «Бакыркёйспор» и «Каршияка», а самим удачным периодом турецкой карьеры Веселиновича стали два чемпионства, добытые с клубом «Фенербахче».

Достижения

Как игрок 
 Лучший бомбардир чемпионата Югославии: 1956 (21 гол), 1957 (28 голов), 1958 (19 голов), 1961 (16 голов)

Как тренер 
 Чемпион Колумбии: 1971
 Чемпион Греции: 1980
 Чемпион Турции: 1984/85, 1988/89

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Футбольные тренеры Югославии
Тренеры сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Кернтен»
Игроки ФК «Пролетер» Зренянин
Тренеры ФК «Войводина»
Тренеры ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Тренеры ФК «Олимпиакос» Пирей
Тренеры ФК «Фенербахче»
Тренеры ФК АЕК Афины
Тренеры ФК «Газиантепспор»
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Тренеры сборной Колумбии по футболу
Тренеры ФК «Каршияка»